Франьо Гілер (, іноді пишуть Гіллер (Giller), нар. 1 вересня 1907, Сремська Митровиця — пом. 20 грудня 1943, Вршац) — югославський футболіст.
 Венді Гіллер (; 1912—2003) — британська акторка, лауреат премії «Оскар» (1959).
 Гілер (муніципалітет)